En Pologne, Potoczek peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Potoczek, un village du powiat de Głogów,
 Potoczek, un village du powiat de Kłodzko.

dans la voïvodie de Lublin :
 Potoczek, un village du powiat de Janów Lubelski,
 Potoczek, un village du powiat de Zamość.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Potoczek, un village.